Erik Andersson (1896–1985) – szwedzki pływak i waterpolista

Zobacz też 
 Sven-Erik Andersson – szwedzki żużlowiec
 Eric Andersson (ur. 1984) – szwedzki żużlowiec